

Musica 
 The Plague – gruppo musicale punk rock britannico
 The Plague – gruppo musicale rock neozelandese
 The Plague – gruppo musicale hard rock statunitense
 The Plague – album dei Demon del 1983
 The Plague – EP dei Nuclear Assault del 1987
 The Plague – demo dei Krisiun del 1992
 The Plague – EP degli I Hate Sally del 2005
 The Plague – album di Brotha Lynch Hung del 2002

Televisione 
 The Plague – film per la televisione del 2005 diretto da Robert H. Gardner
 The Plague – film per la televisione del 2006 diretto da Hal Masonberg
 La peste nera (The Plague) – episodio della prima stagione di Un detective in corsia

Pagine correlate  
 Plague